

Accezioni comuni
 Divisa (o uniforme) – vestito standard generalmente indossato dai partecipanti di organizzazioni di vario genere

Economia
 Divisa (o valuta) – unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi

Araldica
 Divisa – in araldica, frase o figura che esprime in maniera allegorica un pensiero o una sentenza

Geografia
 Divisa – frazione di Marcignago in provincia di Pavia